Ангола на Летњим олимпијским играма учествује седми пут. На Олимпијским играма 2008., у Пекингу, у Кини учествовала је са 32 учесника (17 мушкараца и 15 жена), који су се такмичили у 6 спортова 2 екипна и 4 индивидуална спорта.

Заставу Анголе на свечаном отварању Олимпијских игара 2008. носио је атлетичар Жоао Н‘Тиамба.

Најмлађи учесник била је рукометашица Азенаида Карлос са тек навршених 18 година, а најстарији играч одбојке на песку Карлос Алмеида са тек напуњеном 41 годином.

Анголски олимпијски тим је био у групи екипа које нису освојиле ниједну медаљу.

Спортисти Анголе по дисциплинама

Атлетика

Мушкарци

Кајак / Кану

Мирне воде

Мушкарци

Кошарка 

Кошаркашка репрезентација Анголе се квалификовала на олимпијски турнир као победник Афричког првенства у кошарци 2007..

На мушком кошаркашком турниру ирало је 12 репрезентација.

Група Б

Одбојка на песку 

Мушкарци

Пар се квалификовао као најбољи афрички пар.

Табела

Пливање

Рукомет

Група А

Табела групе А

Спољашње везе 

 Резултати на Олимпик спорту

Ангола на Летњим олимпијским играма
Земље учеснице на Летњим олимпијским играма 2008.